Hidden Agenda (englisch: Hintergedanke oder geheime Absicht) bezeichnet:
 Hidden Agenda, Originaltitel des britischen Politthrillers Geheimprotokoll von Ken Loach (1990)
 Hidden Agenda, Originaltitel des kanadischen  Actionthrillers Concept of Fear von Marc S. Grenier (2001)
 Hidden Agenda (Fernsehserie), schwedische Verfilmung eines Romans von Jens Lapidus (Top Dog, 2020)
 Hidden Agenda (Computerspiel, 1988), textbasiertes Computerspiel aus dem Jahr 1988
 Hidden Agenda (Computerspiel, 2017), Interaktives Computerspiel aus dem Jahr 2017
 Hidden Agenda (Drum and Bass), britisches Drum-and-Bass-Duo
 Hidden Agenda Records, US-amerikanisches Indiepop-Label, Sublabel von Parasol Records